La saison 1990-1991 du FC Lorient voit le club évoluer dans le championnat de France de football de Division 3. Tout d'abord repêché en division 2, le FC Lorient est remplacé à trois jours du début du championnat par le Red Star, à la suite d'une trésorerie déficitaire.

Effectif

Dirigeants 

  Pierre Eveno, président

Staff technique 
  Patrick Le Pollotec, entraîneur

Matchs

Division 3

Résultats

Classement

Coupe de France

Notes et références

Voir aussi 
 Football Club Lorient-Bretagne Sud
 Championnat de France de football de Division 3 (1970-1993)
 Coupe de France de football 1990-1991

Lorient
Saison du FC Lorient